Il doppio  del Città di Como Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marco Crugnola e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Martin Slanar e Lovro Zovko.

Frank Moser e David Škoch hanno battuto in finale Martin Emmrich e Mateusz Kowalczyk 5–7, 7–6(2), [10–5].

Teste di serie

 Jeff Coetzee /  Jamie Murray (primo turno)
 Martin Emmrich /  Mateusz Kowalczyk (finale)

 Martin Slanar /  Lovro Zovko (quarti di finale, ritiro) 
 Frank Moser /  David Škoch (campione)

Tabellone

Note 
 

Città di Como Challenger 2010